Ачуми может означать:
 Ачуми — иранский народ.
  — индо-иранский язык, на котором говорят представители народа ачуми.